Birifor peut désigner :

Ethnologie 
 les Birifor, un peuple d'Afrique de l'Ouest
 le birifor, leur langue, avec les deux variantes birifor du Nord et birifor du Sud

Toponymes 
Un certain nombre de localités africaines ont un nom faisant référence au peuple birifore qui les habitent :
 Bapla-Birifor, une commune du département de Diébougou au Burkina Faso.
 Boukéo-Birifor, une commune du département de Gaoua au Burkina Faso.
 Dionsèra-Birifor, une commune du département de Gaoua au Burkina Faso.
 Doudou-Birifor, une commune du département de Gbomblora au Burkina Faso.
 Mébar-Birifor, une commune du département de Gbomblora au Burkina Faso.
 Polla-Birifor, une commune du département de Périgban au Burkina Faso.
 Timboura-Birifor, une commune du département de Midebdo au Burkina Faso.